Suwannee – rzeka w USA, w stanach Georgia i Floryda
 Suwannee – hrabstwo w USA, w stanie Floryda
 Suwannee – miejscowość w USA, w stanie Floryda
  – amerykański lotniskowiec

Zobacz też 
 Suwanee